Zapasy na igrzyskach wojskowych w 2015 rozgrywane były między 6 a 10 października w Mungyeong Indoor Gymnasium w Korei Południowej.

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

2015 w zapasach
2015 w Korei Południowej
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015
Zapasy w Korei Południowej
Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych